

Бютт — місто, штат Монтана
 Бютт — місто, штат Північна Дакота
 Бютт — селище, штат Небраска
 Бютт — переписна місцевість, штат Аляска

Див. також 
 Б'ют (значення)
 Б'ютт (родовище)